Le tournoi de tennis de Hasselt est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2004, classée en catégorie Tier III, se dispute du  au .

Elena Dementieva remporte le simple dames. En finale, elle bat Elena Bovina, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jennifer Russell et Mara Santangelo.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hasselt
 Saison 2004 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2004
Hasselt
Sport en Belgique en 2004
Tennis en septembre 2004
Tennis en octobre 2004